Двенадцатый Чемпионат Южной Америки прошёл в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 1 по 17 ноября 1929 года. Чемпионат 1928 года был отложен из-за участия сборных команд Чили, Уругвая и Аргентины на Летней олимпиаде 1928 года, проходившей в Амстердаме (Нидерланды), где Уругвай и Аргентина выиграли соответственно золото и серебро.

Участники 
 Аргентина
 Парагвай
 Перу
 Уругвай

Сборные Бразилии, Боливии и Чили отказались от участия в данном чемпионате.

Составы команд

Матчи 

Команды играли однокруговой турнир, получая по 2 очка за победу и по 1 очку за ничью.

1 ноября 1929

3 ноября 1929

10 ноября 1929

11 ноября 1929

16 ноября 1929

17 ноября 1929

Итоговая таблица

Бомбардиры 
5 мячей
  Аурелио Гонсалес

3 мяча
  Мануэль Феррейра
  Диохенес Домингес
  Лоренсо Фернандес

2 мяча
  Марио Эваристо
  Адольфо Сумельсу

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1929 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
1929 год в футболе
1929 год в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Ноябрь 1929 года
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине